Cet article présente une liste des communes du canton de Saint-Gall.

Liste 
En 2023, le canton de Saint-Gall compte 75 communes, réparties en 8 circonscriptions électorales (en allemand, Wahlkreis, précédemment districts).

Le canton s'étend également sur les lacs de Constance, de Walenstadt et de Zurich, sans que ces trois zones ne fassent partie d'aucune commune ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Raach, une localité de la commune de Häggenschwil, est enclavée dans le canton de Thurgovie.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Saint-Gall.

Voir aussi

Liens internes 
 Canton de Saint-Gall
 Communes suisses
 Circonscriptions électorales du canton de Saint-Gall

Références 

Saint-Gall